ФК Днепро Могиљов је белоруски фудбалски тим, из Могиљова. Тренутно се такмичи у Премијер лиги Белорусије.

Историја 
Клуб је основан 1960, Химик Могиљов. У својој историји име је мењао неколико пута, а данашње име узима 2006. Утакмице игра на стадион Спартака капацитета 11.200 гледалаца.

Имена клуба кроз историју 
 1960: основак као Химик Могиљов
 1963: мења име у Спартак Могиљов
 1973: мења име у Дњепро Могиљов
 1998: Трансмаш Могиљов се спаја са Дњепро Могиљов и преименује се у Дњепро-Трансмаш Могиљов
 2006: поново узима име Дњепро Могиљов

Успеси клуба 
 Премијер лиги Белорусије
 Првак (1)
1998

Дњепро Могиљов у лигашким и куп такмичењима

Совјетски Савез 

 1 Испала због смањења другог нивоа од 10 зона (150 клубова) у 1962 у једну групу од 18 клубова у 1963
 2 Испао из класе Б мења статус из 3. и 4. ниво у 1970, и прва два нивоа су у реорганизована у са мање екипа.
 3 Промовисао у 3. ниво због нових реорганицација лига.
 4 Године 1973 свака нерешена утакмица се завршавала извођењем пенала. Победник је добијао 1, а поражени 0 бодова.

Белорусија

Дњепро Могиљев на вечној табели Премијер лиге Белорусије 
Стање на крају сезоне 2009.

1 У овој табели, свака победа вреди 3 бода. Такав систем је усвојен од сезоне 1995.

ФК Дњепро Могиљов у европским такмичењима 
Стање 2. јул 2010

Укупни УЕФА коефицијент је 0,5

Збирни европски резултати 
Стање 2. јул 2010.

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба
 Статистика играња у лигама СССР

Д